Ortag ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ortag (* 1955), österreichischer Maler und Grafiker
 Felix Ortag (* 1982), Kartograf